Джакоза () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Джакоза, Джузеппе (1847—1906) — итальянский поэт, автор пьес и либретто, педагог.
 Джакоза, Данте (1905—1966) — итальянский автомобильный конструктор.
 Коллеретто-Джакоза — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.